Confide in Me  – singolo di Kylie Minogue del 1994, dall'album Kylie Minogue
 Confide in Me  – album di Kylie Minogue del 2002
 Confide in Me: The Irresistible Kylie  – album di Kylie Minogue del 2007